Тіппеліга 1998 — 54-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона всьоме поспіль здобув Русенборг.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Стабек взяв участь у Кубку УЄФА 1999—2000 як переможець Кубку Норвегії 1998.
2. Клуб Буде-Глімт взяв участь у Кубку УЄФА 1999—2000 через Рейтинг Fair Play УЄФА, оскільки фінішував у лідерах у рейтингу Fair Play Норвегії.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|28/31 жовтня 1998

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Тіппеліга на soccerway 
 Тіппеліга на rsssf 

1998
Норвегія